Супер рагби 2013. (службени назив: 2013 Super Rugby) је било 18. издање најквалитетнијег клупског рагби 15 такмичења на свету. Учестовало је 15 франшиза из Аустралије, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. Сезона је трајала од 15. фебруара до 3. августа. Финале је одиграно у Хамилтону, а Чифси су после велике борбе савладали Брамбисе. Дебитовала је екипа Садерн кингса које је забележила само 3 победе и завршила на последњем месту.

Табела 

Супер 15

Плеј оф 

Квалификације

Крусејдерси - Редси 38-9

Брамбиси - Читаси 15-13

Полуфинале

Чифси - Крусејдерси 20-19

Булси - Брамбиси 23-26

Финале

Чифси - Брамбиси 27-22

Статистика и награде 

Највише есеја

 Френк Халаи 10, Блузси
 Кем Крофорд 8, Воратаси
 Израел Фолау 8, Воратаси
 Хозеа Гир 8, Хајлендерси
 Хенри Спајт 8, Брамбиси

Највише поена

 Морне Стејн 248, Булс
 Кристијан Леалифано 233, Брамбиси
 Боден Барет 186, Хјерикејнси
 Квејд Купер 172, Квинсленд редси
 Патрик Лемби 171, Шаркс

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 2013.